La palabra Suances puede hacer referencia a:

Suances, población y término municipal de Cantabria.
Suances, aldea de la provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.
Suanzes, apellido español.
Xosé Maria Suanzes.
José Javier Suanzes.
Daniel Varela Suanzes, eurodiputado.
Juan Antonio Suances o Suanzes, ministro franquista, fundador del INI.
Título nobiliario español: Marqués de Suanzes.
Instituto Marqués de Suanzes.
Suances, club de remo de Suances, Cantabria.
Suances, club de fútbol de Suances, Cantabria, denominado en la actualidad ''San Martín de la Arena.
Ría de Suances, estuario del mar Cantábrico.
Estación de Suanzes Estación de Metro en Madrid.